Sor steht für:

Flüsse:
 Sor (Fluss), ein Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Agout
 Sor (Sobat), ein Fluss in Äthiopien
 Sor (Sorraia), ein Fluss in Portugal

Städte und Dörfer:
 Sor (Ariège), eine Gemeinde im Département Ariège in Frankreich

Sonstiges:
 Smart Order Routing, ein Verfahren im Börsenhandel, bei dem ein Handelsauftrag zu dem Handelssystem geleitet wird, an dem der aktuell beste Preis geboten wird
 ICAO-Code der Sonair, einer angolanischen Fluggesellschaft
 (4865) Sor, einen Asteroiden
 Thailändisch „Saiteninstrument“:
 Sor Bang, Bambusröhrenzither in Nordostthailand
 Sor Duang, Spießgeige mit röhrenförmigem Korpus in Zentralthailand
 So Kantruem, Spießgeige mit hölzernem Korpus
 So Pip, Spießgeige mit Korpus aus einer Blechdose in Nordostthailand
 Sor Sam Sai, dreisaitige Spießgeige mit dreieckigem Korpus in Zentralthailand
 Sor U, Spießgeige mit rundem Korpus aus einer Kokosnuss in Zentralthailand

Sor ist der Name folgender Personen:
 Fernando Sor (1778–1839), spanischer Gitarrist, Komponist und Gitarrenpädagoge

SOR steht für:
 Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage (SOR – SMC)
 Serie Orientale Roma, eine vom Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente in Rom herausgegebene orientalistische Buchreihe
 SOR Libchavy, einen tschechischen Autobushersteller
 SOR-Verfahren, ein iteratives Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme
 S-O-R-Paradigma, ein behavioristisches Modell, siehe Reiz-Organismus-Reaktions-Modell

Siehe auch:
 Sohr
 Soor
 Surch

SOR